Иоганн V Нассауский (, ; , Бреда — ) — статхаудер Гельдерна и Зютфена, граф Нассау и Виандена.

Биография 
Иоганн V был в 1504 и 1505 годах статхаудером герцогств Гельдерн и Зютфен.

В 1482 году Иоганн V женился на Елизавете Гессен-Марбургской, дочери ландграфа Генриха III Гессен-Марбургского. У них было 6 детей:

 Генрих (1483—1538)
 Иоганн (граф Нассау-Виандена) (1484—1504)
 Эрнст (1486)
 Вильгельм I (граф Нассау-Дилленбурга) (1487—1559), отец Вильгельма I Оранского.
 Елизавета (1488—1559)
 Мария Нассауская (1491—1547)

Примечания

Литература 
 Emil Becker: Die Pilgerfahrt des Grafen Johann V. von Nassau-Dillenburg nach dem heiligen Lande 1484/85. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 2 (1952), S. 58ff.

Графы Нассау-Дилленбурга